Türkiye 1. Ligi 1994/95 was het zesendertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Op 28 augustus 1994 werd de eerste aftrap verricht, op 15 mei 1995 klonk het laatste fluitsignaal.

Titelhouder Galatasaray SK wist het kampioenschap succesvol te verdedigen: met één punt voorsprong op eeuwige rivaal Fenerbahçe SK behaalden de Aslanlar (Leeuwen) hun tiende titel. De topscorerstitel was een prooi voor Feners Bülent Uygun en de nationale beker voor Beşiktaş JK, dat in de finale een nieuwe dubbel voor Galatasaray SK met moeite wist te voorkomen: 3-2 en 0-0.

Galatasaray SK doet internationaal van zich spreken door Manchester United FC uit de groepsfase van de Champions League te houden.

In het laatste jaar waarin de competitie uit 16 ploegen bestond, speelde er één debutant in de Süper Lig: Kardemir DÇ Karabükspor; na één jaar was de pret (voorlopig) alweer voorbij. De andere gepromoveerde clubs waren niet alleen oude bekenden, maar deden het een stuk beter: Samsunspor en Zeytinburnuspor. Samen met Kardemir DÇ Karabükspor daalden ook Karşıyaka SK en Sarıyer GK af naar de 1. Lig; voor laatstgenoemde club zou het tot op heden een definitief afscheid zijn.

Kaart

Eindstand 1993/94

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1993/94

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Samsunspor (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1992/93)
 Zeytinburnuspor (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1992/93)
 Kardemir DÇ Karabükspor (nummer 3 kampioenscompetitie 1. Lig 1992/93)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Bakırköyspor (nummer 14 Süper Lig 1992/93)
 Aydınspor 1923 (nummer 15 Süper Lig 1992/93)
 Konyaspor (nummer 16 Süper Lig 1992/93)

Topscorers 1993/94

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1993/94